Cerció (en grec antic Κερκυών), va ser, segons la mitologia grega, un bandit eleusí, fill de Posidó o d'Hefest i d'una filla d'Amficcíon, o també fill de Brancos i de la nimfa Argio. Era rei d'Eleusis.

Tenia l'amagatall a la ruta d'Eleusis a Mègara, lloc on aturava els viatgers i els forçava a lluitar amb ell. Prometia que si algú el guanyava li donaria el tron d'Eleusis. Com que era molt fort, ningú el vencia, i quan havia guanyat els seus oponents, els matava. Però Teseu va passar per aquell camí. Molt més hàbil en la lluita que Cerció, el va aixecar enlaire, i llançant-lo molt violentament contra terra, el va esclafar. Després Teseu va reclamar el tron d'Eleusis.

En la ruta de Mègara a Eleusis hi havia un lloc anomenat "la palestra de Cerció", on el malvat atacava les seves víctimes. Cerció va tenir una filla, Àlope, que va ser estimada per Posidó.

La tradició coneix un altre Cerció, fill de l'arquitecte Agamedes, que quan van ser trobats robant el tresor de Hirieu i el pare va morir, fugí cap a Atenes.

Referències 

Bandits de la mitologia grega
Posidó
Descendents d'Hefest